Frankendorf ist der Ortsname von

 Frankendorf (Thüringen), Gemeinde im Landkreis Weimarer Land, Thüringen
 Frankendorf (Buttenheim), Ortsteil der Gemeinde Buttenheim, Landkreis Bamberg, Bayern
 Frankendorf (Fraunberg), Ortsteil der Gemeinde Fraunberg, Landkreis Erding, Bayern
 Frankendorf (Luckau), Ortsteil der Stadt Luckau, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Fränkendorf (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Frankendorf (Storbeck-Frankendorf), Ortsteil der Gemeinde Storbeck-Frankendorf, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Frankendorf (Tanna), Ortsteil der Stadt Tanna, Saale-Orla-Kreis, Thüringen
 Frankendorf (Weihenzell), Ortsteil der Gemeinde Weihenzell, Landkreis Ansbach, Bayern

 Frankendorf (Oberndorf bei Beilngries), abgegangenes Dorf bei Oberndorf (Beilngries)